Запобіжник — прилад, пристрій для запобігання чому-небудь.
 Запобіжник — пристрій для захисту електричних проводів і приладів від надмірного струму.
 Запобіжник — деталь ударно-спускового механізму ручної вогнепальної зброї, що попереджує можливості здійснення випадкового пострілу.